Il doppio del torneo di tennis Reggio Calabria Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cristian Brandi e Federico Mordegan che hanno battuto in finale Massimo Boscatto e Eugenio Rossi 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (Campioni)
 César Kist /  Dinu Pescariu (primo turno)

 Massimo Cierro /  Francisco Yunis (semifinali)
 Christer Allgårdh /  Mikael Tillström (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Reggio Calabria Challenger 1991